The Turtles kan betekenen:

 een popgroep The Turtles (band)
 Teenage Mutant Ninja Turtles